Juventud bezeichnet:

 einen uruguayischen Fußballverein, siehe Club Atlético Juventud de Las Piedras
 einen ehemaligen kolumbianischen Fußballverein, siehe Atlético Juventud
 den Künstlernamen des mexikanischen Wrestlers Juventud Guerrera

Siehe auch:
 La Juventud